Verdensmesterskabet i curling for mænd 2017 var det 59. VM i curling for mænd gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i arenaen Rexall Place i Edmonton, Alberta, Canada i perioden 1. - 9. april 2017. Canada var VM-værtsland for 23. gang, og det var anden gang at mesterskabet blev afholdt i Edmonton. Første gang var i 2007.

Mesterskabet blev vundet af Canadas hold bestående af Brad Gushue, Mark Nichols, Brett Gallant, Geoff Walker og Tom Sallows, som gik ubesejret gennem turneringen, og som i finalen besejrede Sveriges hold, anført af Niklas Edin, med 4−2. Det var 36. gang i alt og andet år i træk, at et canadisk hold vandt VM-titlen. Bronzemedaljerne blev vundet af Schweiz, som i bronzekampen vandt med 7−5 over USA.

Finalen blev overværet af 7.292, og mesterskabsstævnet havde i løbet af de ni dage i alt besøg af 85.214 tilskuere.

Mesterskabet gjaldt endvidere sammen med det foregående VM som kvalifikationsstævner til curlingturneringen ved de olympiske vinterlege i 2018, og resultaterne medførte, at Canada, Storbritannien (i skikkelse af Skotland), Japan, Norge, Sverige, Schweiz og USA kvalificerede sig direkte til den olympiske curlingturnering, hvortil Sydkorea som værtsland i forvejen var automatisk deltager. Det betød samtidig, at Kina, Tjekkiet, Danmark, Finland, Tyskland, Italien, Holland og Rusland var henvist til at spille om de sidste to ledige pladser i OL-turneringen ved WCF's OL-kvalifikationsstævne i Plzeň, Tjekkiet i december 2017.

Hold 

Mesterskabet havde deltagelse af 12 hold: Otte fra Europa, to fra Panamerika og to fra Asien/Oceanien:

De otte europæiske pladser gik til de syv bedst placerede hold ved A-EM i curling 2016 samt til vinderen af B-EM, Holland, der vandt en dyst bedst af tre kampe om den sidste plads over A-EM's nr. 8. Fra Asien og Oceanien kvalificerede de to bedste hold fra Stillehavsmesterskabet i curling 2016, Japan og Kina, sig til VM. I Panamerika kvalificerede værtslandet Canada sig automatisk, mens USA sikrede sig den anden ledige plads ved at besejre Brasilien med 3-0 i kampe.

Resultater 

De tolv deltagende hold spillede først et grundspil alle-mod-alle, hvilket gav elleve kampe til hvert hold. De fire bedste hold efter grundspillet gik videre til slutspillet om medaljer.

Grundspil 

De 12 hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 11 kampe til hvert hold. De fire bedste hold i grundspillet, Canada med elleve sejre, Sverige med ni sejre, samt Schweiz og USA med otte sejre, gik videre til slutspillet.

Slutspil 

De fire bedste hold fra grundspillet, Canada, Rusland, Sverige og Skotland, spillede om medaljerne i slutspillet, der blev afviklet som et Page playoff med bronzekamp.

Skema

Kampe

Samlet rangering

Kilder / eksterne henvisninger 
World Curling Federation - Ford World Men's Curling Championship 2017

Noter 

2017 (mænd)
Curling i 2017
Curling i Canada
Sport i Edmonton